Donald Trumps indrejseforbud har flere betydninger:

 Executive Order 13769 - Et præsidentielt dekret fra januar 2017. Blev blokeret af domstolene.
 Executive Order 13780 - Et præsidentielt dekret fra marts 2017 til erstatning af ovenstående.